Die Bezeichnung Voltastraße ist der Name zahlreicher Straßen im deutschsprachigen Raum. Sie sind meist nach dem italienischen Physiker Alessandro Volta (1745–1827) benannt. Unter anderem gibt es Straßen dieses Namens:

 im Ortsteil Gesundbrunnen des Bezirks Mitte von Berlin, siehe Voltastraße (Berlin),
 in Bremen, siehe Voltastraße (Bremen),
 in Frankfurt am Main, siehe Voltastraße (Frankfurt am Main),
 in Hannover, siehe Voltastraße (Hannover),
 in Linz, siehe Voltastraße (Linz),
 in Luzern, siehe Voltastrasse (Luzern),
 in Mannheim, siehe Voltastraße (Mannheim),
 in Nürnberg, siehe Voltastraße (Nürnberg), und
 in Stuttgart, siehe Voltastraße (Stuttgart).

Außerdem bezeichnet Voltastraße
 den U-Bahnhof Voltastraße in Berlin